Nordberg est un nom pouvant désigner :

Lieux
 un quartier d'Oslo.

Personnes
 Cliff Nordberg (1908 - 1979) : animateur américain ayant travaillé pour les studios Disney.
 Jöran Nordberg (1677 - 1744) : biographe suédois du roi Charles XII de Suède.
 Terje Nordberg (né en 1949) : scénariste de bande dessinée norvégien.
 Anders Nordberg (né en 1978) : champion norvégien de course d'orientation.
 le personnage interprété par O. J. Simpson dans la série de films Y a-t-il un flic....
Homonymie de patronyme suédois